

Зоніха — село, Верхошижемський район, Кіровська область
 Зоніха — присілок, Слободський район, Кіровська область